Алексе́й Фро́лович Федосе́ев (1913—1978) — советский конструктор и учёный в области авиационной электротехники, доктор технических наук (1968), профессор (1971). Герой Социалистического Труда (1966). Лауреат двух Сталинских премий.

Биография 
Родился а в селе Армиёво (ныне , Пензенская область). В 1930 году окончил 9 классов школы в городе Кузнецк (Пензенская область). В 1930—1932 годах был на комсомольской работе.

В 1937 году окончил Московский энергетический институт. В 1937—1938 годах работал в Московском энергетическом институте. С 1938 года — инженер, старший инженер, начальник бригады лаборатории, заместитель начальника лаборатории ОКБ Московского электромоторного завода № 266 имени И. И. Лепсе. В 1941 году был ответственным руководителем, отвечавшим за эвакуацию завода в Киров. В эвакуации работал заместителем начальника лаборатории ОКБ. В 1943 году возвратился вместе с предприятием в Москву. В 1943—1948 годах — начальник лаборатории, начальник конструкторской бригады ОКБ, начальник экспериментально-исследовательского отдела, начальник лаборатории завода № 140. Участвовал в разработке электрооборудования для самолётов.

С 1948 года — главный конструктор завода № 25 (в 1954—1966 годах — ОКБ-476, с 1966 года — Московский агрегатный завод «Дзержинец»; ныне — ОАО «Аэроэлектромаш») — головного разработчика и производителя электрооборудования Министерства авиационной промышленности. Под руководством А. Ф. Федосеева и при его непосредственном участии разработан широкий спектр электрооборудования, которое применялось практически на всех типах самолётов, вертолётов и ракетно-космических летательных аппаратов, производимых в СССР в послевоенные годы. Многие разработанные и внедрённые в производство при его участии образцы оборудования не уступали, а в некоторых случаях и превосходили по своим свойствам все аналогичные образцы зарубежного производства.

В 1951 году участвовал в разработке первых в СССР зенитных управляемых ракет конструкции С. А. Лавочкина, с 1959 года — в разработке и создании пусковых установок 2П30 для запуска крылатых ракет П-5 и П-5Д конструкции В. Н. Челомея.

В 1968—1972 годах по совместительству вёл преподавательскую деятельность на кафедре электрических машин в Московском авиационном институте; был научным руководителем ряда кандидатов и докторов наук.

Умер 11 февраля 1978 года. Похоронен на  (12 уч.).

Награды и премии 
 Герой Социалистического Труда (22.07.1966)
 два ордена Ленина (12.07.1957, 22.07.1966)
 орден Октябрьской Революции (29.04.1971)
 орден Отечественной войны II степени (16.09.1945)
 орден Трудового Красного Знамени (6.12.1949)
 медали
 Сталинская премия второй степени (1952) — за создание нового оборудования
 Сталинская премия третьей степени (1953)

Примечания

Ссылки 
 

Делегаты XXII съезда КПСС
Делегаты XXIV съезда КПСС